Thalliumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Thallium und Sauerstoff:

Thallium(I)-oxid, Tl2O
Thallium(II)-oxid, TlO (nur in Gasphase und Matrix stabil)
Thallium(III)-oxid, Tl2O3